El Espinillo peut désigner :

 El Espinillo, localité située dans le département de General Güemes, dans la province du Chaco, en Argentine ;
 El Espinillo, chef-lieu du département de Pilagás, dans la province de Formosa, en Argentine ;
 El Espinillo, île du delta du Paraná, dans la province d'Entre Ríos, en Argentine ;
 El Espinillo, quartier du district de Villaverde, Madrid, en Espagne.